Вільгельм Телль, Вільге́льм Телль — легендарний національний герой Швейцарії, уродженець кантону Урі, який жив наприкінці XIII — на початку XIV ст, майстерний лучник.
 Ет-Телль-ель-Аб'яд (район), Ет-Телль-ель-Аб'яд (‎) — район у Сирії, входить до складу провінції Ар-Ракка.
 16522 Телль (16522 Tell) — астероїд головного поясу, відкритий 15 січня 1991 року.
 Вільгельм Телль (опера) (, ) — опера Джоаккіно Россіні в чотирьох діях.
 Вільгельм Телль (Шиллер), «Вільгельм Телль» () — п'єса німецького поета, філософа і драматурга Фрідріха Шиллера, драматична вистава в п'яти діях.
 Телль-Фехерія (Тель-Ель-Фехерія) — городище на території Сирії.